Always Never the Same — студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, вышедший 2 марта 1999 года на лейбле MCA Nashville. Продюсером был Тони Браун и сам Стрейт. Диск дал один кантри-сингл на № 1 Hot Country Songs (Write This Down). Альбом получил умеренные отзывы музыкальных критиков и достиг № 2 в кантри-чарте Top Country Albums, его тираж превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус RIAA.

Список композиций 
 «Meanwhile» (Wayland Holyfield, Fred Knoblock) — 3:36
 «Write This Down» (Dana Hunt Oglesby, Kent Robbins) — 3:41
 «That’s the Truth» (Steve Leslie, Melba Montgomery) — 3:19
 «What Do You Say to That» (Jim Lauderdale, Montgomery) — 3:04
 «Peace of Mind» (Aaron Barker, Dean Dillon) — 3:16
 «That’s Where I Wanna Take Our Love» (Hank Cochran, Dillon) — 3:20
 «Always Never the Same» (Marvin Green, Terry McBride) — 3:06
 «One of You» (Kostas, Lauderdale) — 2:35
 «I Look at You» (Steve Bogard, Jeff Stevens) — 3:31
 «4 Minus 3 Equals Zero» (Lonnie Williams) — 3:11

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Джорджа Стрейта
Альбомы MCA Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний